Die Coupe Banque Nationale 2015 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2015 in Québec. Das derzeit einzige WTA-Turnier, das auf Teppichboden ausgespielt wird, fand vom 13. bis 20. September 2015 parallel zu den Japan Women’s Open Tennis statt.

Titelverteidigerinnen in Québec waren Mirjana Lučić-Baroni im Einzel und die Paarung Lucie Hradecká/Mirjana Lučić-Baroni im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Coupe Banque Nationale présentée Vidéotron 2015 fand am 13. und 14. September 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in der Stadt Québec